Földrajzi terület szerint:
 Városállam – általános politikatörténeti fogalom az ókori Kelettől napjainkig
 Ókori mezopotámiai városállam
 Ókori görög városállam: polisz
 Ókori etruszk városállam.